Kateřina Meklenburská (1487 – 6. června 1561, Torgau) byla meklenburskou princeznou a sňatkem saskou vévodkyní.

Život 
Kateřina se narodila jako nejmladší dcera vévody Magnuse II. Meklenburského a jeho manželky Žofie Pomořanské. Jejími sourozenci byli meklenbursko-schwerinský vévoda Jindřich V., abatyše Dorotea, manželka a matka budoucích saských kurfiřtů Žofie, meklenbursko-schwerinský vévoda Erik II., hesenská lankraběnka Anna a meklenburský vévoda Albrecht VII.

6. července 1512 se asi pětadvacetiletá Kateřina ve Freibergu provdala za o čtrnáct let staršího prince Jindřicha Saského, dědice vévody Jiřího, který byl jeho starší bratr. Manželé spolu měli šest dětí:

 Sibyla Saská (2. května 1515 – 18. června 1592); ⚭ 1540 vévoda František I. Sasko-Lauenburský
 Emílie Saská (27. července 1516 – 9. dubna 1591); ⚭ 1533 markrabě Jiří Braniborsko-Ansbašský
 Sidonie Saská (8. března 1518 – 4. ledna 1575); ⚭ 1545 vévoda Erik II. Brunšvicko-Lüneburský
 Mořic Saský (21. března 1521 – 9. července 1553); saský kurfiřt; ⚭ princezna Anežka Hesenská
 Severinus Saský (28. srpna 1522 – 10. října 1533)
 August Saský (31. července 1526 – 11. února 1586); saský kurfiřt; ⚭ 1548 princezna Anna Dánská

Kateřina sympatizovala s učením Martina Luthera, zatímco její manžel ze strachu ze svého bratra, vládnoucího vévody Jiřího, reformaci až do roku 1536 potlačoval. Později se oblast Freibergu stala lutheránskou.

Když se vévoda Jiří pokusil Kateřinu porazit, vzkázala mu po poslu: Kdybyste okamžitě opustil Freiberg, prokázal byste mi velkou laskavost. Po vévodově smrti roku 1539 se manželský pár přestěhoval do Drážďan, kam přinesl reformaci. Vévoda Jindřich, Kateřinin manžel, zemřel 18. srpna 1541 po devětadvaceti letech manželství; Kateřina jej přežila o téměř dvacet let. Své dny poté trávila na zámku Wolkenstein. V roce 1560 vydala knihu etikety pro dámy. Zemřela 6. června 1561 v Torgau ve věku 73 nebo 74 let.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Dynastie Meklenburských
Wettinové (albertinská větev)
Saské vévodkyně
Narození v roce 1487
Úmrtí v roce 1561
Úmrtí 6. června
Úmrtí v Torgau
Pohřbení v katedrále ve Freibergu
Ženy